Gasthaus Krone steht für:

 Gasthaus Krone (Bonfeld), Baden-Württemberg
 Gasthaus Krone (Chemnitz), Sachsen

Siehe auch:
 Gasthaus zur Krone